Поняття має декілька значень:

Ельдари — у легендаріумі Дж. Р. Р. Толкіна назва, яку вживають стосовно ельфів Трьох Родів (ваньярів, нольдорів та телерів), які вирушили у похід на захід од Куівієнену (незалежно від того, залишились вони в Середзем'ї чи ні). Це ймення, яке означає «Зоряний Народ», ельфам дав вала Ороме. На противагу цьому є поняття авари - це ельфи, які залишились. 

Ельдар — поширене в тюркських і германських мовах чоловіче ім'я.

Примітки

Джерела 
Толкін, Джон Рональд Руел. Сильмариліон/Перекл. з англ. Катерина Оніщук. — Львів: Астролябія, 2008